Victime de la mode peut faire référence à :
 une fashion victim, ou fashionista, expression, parfois utilisée de manière péjorative, pour désigner une passionnée de mode vestimentaire. 
 « Victime de la mode », chanson du rappeur français MC Solaar, figurant sur l'album Qui sème le vent récolte le tempo sorti en 1991.
 Victime de la mode, album de bande dessinée de la série Franka, créé par l'auteur néerlandais Henk Kuijpers, paru en 1990.